Claire Clouzot (1933-2020), journaliste et réalisatrice ;
 Henri-Georges Clouzot (1907-1977), réalisateur, scénariste, dialoguiste et producteur de cinéma français ;
 Marianne Clouzot (1908-2007), artiste peintre, céramiste, illustratrice, sculptrice française ;
 Véra Clouzot (1913-1960), actrice française, épouse d'Henri-Georges Clouzot.
Patronyme français